Дми́трий Оболе́нский: Оболенский, Дмитрий Александрович (1822—1881) — государственный деятель.
 
 Оболенский, Дмитрий Семёнович Щепа — воевода на службе у великого князя московского Ивана III Васильевича. 
 Курлятев-Оболенский, Дмитрий Иванович (ум. 1563) — князь, боярин, военачальник